#REDIRECT Республика Корея